Újpesti TE, sportegyesület

Szakosztályok
 Újpesti TE, atlétika
 Újpesti TE, jégkorong
 Újpest FC, labdarúgás (1998 óta önálló)
 Újpest FC, női labdarúgás

Megszűnt szakosztályok
 Újpesti TE, vízilabda